Penthièvre désigne originellement :
 le Penthièvre, un des pays traditionnels de Bretagne, situé dans le pays de Saint-Brieuc, dans les actuelles Côtes-d'Armor.

Ce pays a été érigé en comté de Penthièvre au , puis en duché de Penthièvre au  :
 Liste des comtes et ducs de Penthièvre

Le duc Louis-Jean-Marie de Bourbon, gouverneur de Bretagne au  laissa son nom :
 au régiment de Penthièvre, régiment d’infanterie du royaume de France créé en 1684 ;
 au régiment de Penthièvre dragons, régiment de cavalerie du royaume de France créé en 1674 ;
 à la rue de Penthièvre, dans l'actuel  de Paris ;
 à l'allée Penthièvre, voie du centre-ville de Nantes, dans l'actuelle Loire-Atlantique ;
 au Fort de Penthièvre, fermant la presqu'île de Quiberon, dans l'actuel Morbihan, qui lui-même laissa son nom à :
 à la localité de Penthièvre dans l'actuelle commune de Saint-Pierre-Quiberon (Morbihan) ;
 à la gare de Penthièvre, située dans cette localité.

Le Penthièvre a également laissé son nom : 
 à la côte de Penthièvre, côte orientale de la baie de Saint-Brieuc, dans les Côtes-d'Armor, qui donna son nom :
 à la communauté de communes de la Côte de Penthièvre, établissement public de coopération intercommunale des Côtes-d'Armor ;
 au village de Penthièvre situé au nord de Saint-Pierre-Quiberon ; 
 Penthièvre, commune de l'Algérie française (aujourd'hui Ain Berda, wilaya d'Annaba), Algérie.